Еврокуп 2018/19. је била 17. сезона другог по важности кошаркашког клупског такмичења у Европи.

Учесници

Жреб 
Жреб за прву групну фазу Еврокупа обављен је 5. јула 2018. у Барселони.

Прва фаза „Топ 24“ 
Прва фаза играла се од 2. октобра до 19. децембра 2018. године.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Друга фаза „Топ 16“ 
Друга фаза играла се од 2. јануара до 6. фебруара 2019. године.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Г 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Х 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Статистички најбољи играчи

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Годишње награде

Види још 
 Евролига 2018/19.
 ФИБА Лига шампиона 2018/19.

Спољашње везе 

 Званичан сајт Еврокупа

Сезоне Еврокупа у кошарци
Сезона 2018/19. у европској кошарци